Маеровце () — село и одноимённая община в районе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1363 года.

География 
Село расположено в южной части края, в пределах Восточнословацкой низменности, к западу от реки Ондавы, при автодороге . Абсолютная высота — 128 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 3,54 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Маеровце составляла 448 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии